

Film
Hold Your Breath – cortometraggio del 1921 diretto da William H. Watson
Hold Your Breath – film del 1924 diretto da Scott Sidney
Hold Your Breath - Trattieni il respiro (Hold Your Breath) – film del 2012 diretto da Jared Cohn

Musica 
Hold Your Breath – album degli Embodyment del 2001